Niemcy:
 Bremm – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Cochem-Zell

Osoby:
 Klaus Bremm – niemiecki polityk

Zobacz też:
 Brehm
 Brem
 Goldene Bremm
 Neue Bremm